Микропорыв (микрошквал; ) — частный случай шквала, сильное кратковременное нисходящее движение воздуха, связанное с грозовой деятельностью.

Микрошквалы представляют серьёзную опасность для воздушных судов (самолётов и вертолётов) на этапах взлёта и захода на посадку, так как вызывают сильный сдвиг ветра, приводящий к потере самолётом воздушной скорости и возможному столкновению с земной поверхностью (или поверхностью воды). В 1985 году пассажирский самолёт авиакомпании Delta Airlines при заходе на посадку в аэропорту Далласа из-за микропорыва потерпел катастрофу, в которой погибло 137 человек.

Термин введён известным исследователем опасных явлений погоды , как вид нисходящего порыва воздуха (). Если данное явление охватывает зону более , то оно называется макропорыв (макрошквал; ). В русскоязычной метеорологической литературе данное явление не представлено.

Условия возникновения 
Образование микрошквалов часто связывают с распространением скопления града из верхней части грозового облака в его нижнюю часть, что приводит к локальной быстрой конденсации дождевых капель из-за охлаждения воздуха поступившей сверху снежной крупой. Возникший поток нисходящего воздуха (15—20м/с, зарегистрировано до ) при достижении земли расходится в разные стороны со скоростью ветра до  на расстоянии до нескольких километров. Метеоявление продолжается до пяти минут, при наибольшей интенсивности 2—3минуты, диаметр зоны распространения — не более  (обычно 1—3км).

Микрошквалы наблюдаются под кучево-дождевыми облаками во вторую половину дня и ранним вечером в жаркую погоду, когда в слое нижних нескольких километров атмосферы вертикальный градиент температуры воздуха близок к сухоадиабатическому (). Высота нижней границы кучево-дождевых облаков обычно находится на большой высоте, от3 до , толщина облаков невелика (3—4км), радиолокационная отражаемость сравнительно небольшая (от10 до ).

При влажных микрошквалах (когда дождь достигает поверхности земли, «дождевые бомбы») средняя точка росы в нижнем километровом слое атмосферы составляет 15—23°С (удельная влажность 12—18г/кг), при сухих (когда дождь практически не достигает земли, видны только полосы падения) — 0—14°С (удельная влажность 4—12г/кг). Вертикальный градиент температуры воздуха от земли до уровня таяния при сухих микрошквалах равен 9—10°C/км, при влажных — 7—8°C/км (из-за того, что уровень таяния в этом случае находится выше, чем нижняя граница облаков).

Общий ветер в нижней тропосфере при образовании микрошквалов обычно слабый (0—7м/с), разных направлений (в основном от восточного до юго-западного), в средней тропосфере преобладает южный и юго-западный 5—10м/с, на высоте  — юго-западный 10—13м/с.

См. также 
 Шквал
 Воздушная яма
 Тропический циклон

Примечания 

Атмосферные конвективные явления
Метеорология
Авиационная метеорология